La palabra Macgregoria puede referirse a:
 Macgregoria, nombre científico de un género de aves paseriformes en la familia Meliphagidae.
 Macgregoria, nombre científico de un género de plantas de la familia Celastraceae.